NFL sezona 1993. je 74. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 5. rujna 1993. Super Bowl XXVIII je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 30. siječnja 1994. u Atlanti u Georgiji na stadionu Georgia Dome sastali pobjednici AFC konferencije Buffalo Billsi i pobjednici NFC konferencije Dallas Cowboysi. Pobijedili su Cowboysi rezultatom 30:13 i tako osvojili svoj četvrti naslov prvaka u povijesti. To je također bio prvi (i do danas jedini) put da su se u Super Bowlu našle iste momčadi dvije godine zaredom. Također, Billsima je to bilo četvrto pojavljivanje u Super Bowlu zaredom, kao i četvrti poraz u Super Bowlu zaredom.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 1993.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanja: John Elway, Denver Broncos - 4030
Najviše jarda probijanja: Emmitt Smith, Dallas Cowboys - 1486
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Jerry Rice, San Francisco 49ers - 1503

U obrani 

Najviše obaranja quarterbacka (sackova):  Neil Smith, Kansas City Chiefs - 15
Najviše presječenih lopti: Nate Odomes, Buffalo Bills i Eugene Robinson, Seattle Seahawks - 9

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: San Francisco 49ers - 473 (29,6 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: San Francisco 49ers - 402,2 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: Miami Dolphins - 272,1 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: New York Giants - 138,1 po utakmici

U obrani 

Najmanje primljenih poena: New York Giants - 205 (12,8 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Minnesota Vikings - 275,4 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: New Orleans Saints - 162,9 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Houston Oilers - 79,6 po utakmici

Vanjske poveznice 

Pro-Football-Reference.com, statistika sezone 1993. u NFL-u
NFL.com, sezona 1993.

Izvori 

1993